Făurei peut désigner :
 Făurei, une commune roumaine du județ de Brăila
 Făurei, une commune roumaine du județ de Neamț